Лахитас има више значења:

 Лахитас (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лахитас, Лахитас дел Дурасно (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лахитас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лахитас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику